Sent Roman ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Romain (Charente)
 Saint-Romain-la-Virvée im Département Gironde